„Isokaze” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Isokaze” – niszczyciel typu Isokaze z okresu I wojny światowej
 „Isokaze” – niszczyciel typu Kagerō z okresu II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy japońskich okrętów